Mario Massa ist der Name folgender Personen:

* Mario Massa (Schwimmer) (1892–1956), italienischer Schwimmer
 Mario Massa (Drehbuchautor) (1897–1973), italienischer Drehbuchautor
 Mario Massa (Tenor) (1876–1936), italienischer Tenor